La Supercopa d'Europa de futbol 1997 fou una competició futbolística que enfrontà el campió de la Lliga de Campions 1996-97, el Borussia Dortmund, i el guanyador de la Recopa d'Europa de futbol 1996-97, el FC Barcelona. El partit d'anada es jugà el 8 de gener del 1998 al Camp Nou, amb una victòria per 2–0 del FC Barcelona, i la tornada l'11 de març del 1998 al Signal Iduna Park amb un empat 1–1, que donà la victòria al FC Barcelona amb un resultat global favorable de 3–1. Aquest fou l'últim any en què aquesta competició es disputà a doble partit. A partir de 1998 va passar a jugar-se a un sol partit a l'Estadi Louis II de Mònaco.

Detalls del partit

Anada

Tornada

Vegeu també 
 Lliga de Campions 1996-97
 Recopa d'Europa 1996-97

Referències 
 RSSSF

Supercopa d'Europa de futbol
Competicions futbolístiques del 1997
Borussia Dortmund
Partits del Futbol Club Barcelona